Пола́зна — крупнейший посёлок в Добрянском городском округе Пермского края (Россия). Расположен на берегу Камского водохранилища при впадении в него реки Полазна в 45 км от Перми и 25 км к югу от Добрянки. Население — более 13 тысяч человек. В посёлке 15 жилых микрорайонов и 72 улицы общей протяжённостью более 85 км.

История 
Полазна впервые упоминается в 1623—1624 годах, как поселение в устье реки Полазной с 4 дворами: «Назаров двор, да Степанов двор, да два двора Сыропятовых, а в них душ обоего полу — 14». По названию реки деревня получила название Полазная (Полазное).

В 1794 году в трёх верстах от деревни  был основан чугунолитейный и железоделательный завод. Деревня переросла в село Полазнинское.

В 1923 году завод временно закрывался, с 1924 года было возобновлено только производство чугунолитейной посуды, а в 1927 году завод был окончательно ликвидирован. В 1954 году территория завода была затоплена в ходе строительства Камской ГЭС.

В 1949 году в Полазне началась промышленная разработка нефти. В 1955 году был добыт первый миллион тонн нефти, к 1974 году было добыто уже 100 миллионов.

Статус посёлка городского типа — с 1958 года.

В 1996 году был построен мост через реку Чусовую, связывающий Полазну с краевым центром.

Образование и культура 
В Полазне две средних общеобразовательных школы (в которых обучается более 2 тысяч школьников), 5 детских садов, школа искусств, музыкальная школа,  «МУК „Школа технического резерва“».

Полазненский хор, основанный в 1951 году, в 1971 году получил звание «Народный коллектив». С 1985 года при Дворце культуры действует хор ветеранов труда. Фольклорный ансамбль «Горница» и хореографический ансамбль «Сороконожка» отмечены дипломами различных смотров самодеятельных коллективов.

В посёлке есть Дворец культуры и спорта, лечебно-физкультурный комплекс, плавательный бассейн.

Динамика численности населения Полазны 
 1623/24 (4 двора, 14 мужчин)
 1904 (336 дворов, 1033 мужчины, 1094 женщины, 2127 всего) русские)
 1908 (392 двора, 1101 мужчина, 1140 женщин, 2241 всего) русские, татары)
 1926 (426 дворов, 665 мужчин, 863 женщины, 1520 всего) русские — 1485, татары — 23)
 2010 (всего 13 261)

Экономика 
Крупнейшие предприятия: ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Пермский филиал ООО «Буровая компания „Евразия“», группа компаний «Нефтьсервисхолдинг».

Примечания

Литература 
 Путилова Н. Н. Полазна: Большая история малого посёлка. — Пермь: Книжный мир, 2001. — Ч. I, II.

Ссылки 
 
 Сайт посёлка Полазна 
 Официальный сайт администрации Полазненского городского поселения 

Населённые пункты Добрянского района
Посёлки городского типа Пермского края
Населённые пункты на Каме